Die UK Championship 2006 war ein Snookerturnier, das vom 4. bis 17. Dezember 2006 im Barbican Centre in York ausgetragen wurde. Das Finale gewann Peter Ebdon mit 10:6 gegen Stephen Hendry. Elf Jahre zuvor hatten sich die beiden schon einmal im Finale gegenüber gestanden und damals hatte Ebdon klar verloren. Für Hendry war es sein zehntes und letztes Finale bei der UK Championship. Damit zog er mit Rekordhalter Steve Davis gleich, verpasste es aber, auch dessen Rekord von sechs Siegen einzustellen.

Preisgeld 
Nach zwei rückläufigen Jahren stieg das Preisgeld wieder und zwar um mehr als 50.000 £. Der Sieger bekam 7000 £ mehr als im Vorjahr und alle weiteren Prämien, bis auf die für die Verlierer der Runde der letzten 64, wurden ebenfalls angehoben.

Qualifikation 
Vom 14. bis 19. November wurden die drei Qualifikationsrunden gespielt, aus denen 16 Spieler hervorgingen, die gegen die gesetzten Spieler des Hauptturniers antraten.

Hauptturnier 
Ab 4. Dezember traten die Spieler in York an. Letztmals begann das Hauptturnier mit einer Vorrunde, in der die 16 Spieler ermittelt wurden, die gegen die 16 topgesetzten Spieler in die Turnierendphase gingen.

Runde 1

Hauptturnier

Century-Breaks 
Mit 71 Century-Breaks im Hauptturnier der 48 besten Spieler wurde der Bestwert von 2003 (62) deutlich übertroffen. Turniersieger Peter Ebdon war der erfolgreichste Spieler mit 8 Breaks von 100 oder mehr Punkten, die Hälfte davon erzielte er bereits in seinem Auftaktmatch gegen Mark Selby. Gleich zwei Spieler, Mark King und David Gray, verpassten ein Maximum Break jeweils nur um 1 Punkt. Und beide erzielten während des gesamten Turniers kein weiteres Century.

Breaks, die vor der TV-Phase in der Runde der letzten 48 erzielt wurden, sind kursiv markiert.

Quellen 

2006
Snookerveranstaltung 2006
Billardturnier in York